Kaiman steht für
Kaimane, Vertreter der Krokodil-Unterfamilie Caimaninae
Kaiman (Schiff), ehemaliges Tauchglockenschiff auf dem Rhein
Kaiman (Spähpanzer), Spähpanzer aus Weißrussland

Siehe auch
Cayman